język kamba – język z grupy transnowogwinejskiej
 język kamba – język z grupy bantu